Peter Hall er navnet på følgende personer::

 Peter Hall (biskop) (1930–2013) – biskop af Woolwich
 Peter Hall (instruktør) (født 1930) – britisk instruktør
 Peter Hall (byplanlægger) (1932–2014) – britisk byplanlægger
 Peter Hall (politiker) (født 1972) – australsk politiker
 Peter A. Hall (født 1950) – canadisk politolog
 Peter Gavin Hall (1951–2016) – australsk matematiker og statistiker
 Peter Hall, musiker i Tolkien Ensemble